een gemeente in Tsjechië:
Skřipov, regio Moravië-Silezië
Skřípov, regio Olomouc